Сан Педро де лос Енсинос има више значења:

 Сан Педро де лос Енсинос (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Педро де лос Енсинос (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику